Gschwantler ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Gschwantler (* 1944), österreichischer Klassischer Archäologe
 Otto Gschwantler (1930–2016), österreichischer Skandinavist